El Torneig de Marsella 2009 o també conegut com a Open 13 2009 és una competició tennística englobada dintre de la sèrie 250 de l'ATP. Es juga a Marsella, França del 16 fins al 22 de febrer del 2009.

Quadre masculí

Enllaços externs 
 Lloc oficial

2009
ATP World Tour 2009